Кодорнисес има више значења:

 Кодорнисес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кодорнисес (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кодорнисес (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кодорнисес (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику